

Особи 

 Алессіо Боні — італійський актор
 Вільфред Боні — івуарійський футболіст
 Карла Боні — італійська співачка
 Міхал Боні — польський соціолог і політик
 Яї Боні — президент Беніну
 Якуб Боні — львівський будівничий

Топоніми 

 Боні — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Затока Боні